Kulle ist der Familienname folgender Personen:

 Jarl Kulle (1927–1997), schwedischer Schauspieler
 Maria Kulle (* 1960), schwedische Schauspielerin
 Stephan Kulle (* 1967), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Kulle ist der Spitzname von
 Kulle Dziuk, eigentlich Andreas Dziuk, deutscher Musiker und Sänger

Kulle bedeutet ebenfalls
 Kulle (Messer), die Vertiefung in einer Messerschneide
 Kulle (Solingen), Hofschaft in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 ein liturgisches Kleidungsstück der Trappisten, siehe Kukulle

Siehe auch:
 Kule